

Astronomia 
 Obasi-Nsi Corona – struttura geologica della superficie di Venere

Persone 
 Chinedu Obasi – calciatore nigeriano con cittadinanza tedesca, attaccante
 C. J. Obasi – regista, sceneggiatore e montatore cinematografico nigeriano
 Patty Obasi – cantante gospel nigeriana